

Astronomia 
Ives è il nome di un cratere situato nell'emisfero sud del pianeta Mercurio.

Persone 
Burl Ives, cantante e attore statunitense
Charles Ives, compositore statunitense.
Gideon S. Ives, politico statunitense